Peeps – dolci canadesi e statunitensi
 Vampirus (Peeps) – romanzo di Scott Westerfeld del 2005

Pagine correlate 
 Peep